Luci Opi Salinàtor, pretor
 Tiberi Claudi Salinàtor Fusc, cònsol
 Marc Livi Salinàtor, cònsol el 219 aC
 Gai Livi Salinàtor (pretor 202 aC)
 Gai Livi Salinàtor (cònsol), cònsol el 188 aC